Assassin's Creed може да се односи на:
 Assassin's Creed, акциона авантура
 Assassin's Creed II, акциона авантура
 Assassin's Creed (видео игра), серијал видео игара
 Assassin's Creed (филм), филм из 2016.